Дунсин (Нэйцзян) — район городского подчинения городского округа Нэйцзян провинции Сычуань (КНР)
 Дунсин (Фанчэнган) — городской уезд городского округа Фанчэнган провинции Гуанси-Чжуанского автономного района (КНР)